

Вроновиці — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Вроновиці — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вроновиці — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства